Bangun Rejo (Belitang II), een plaats in Indonesië
Bangun Rejo (Suka Karya), een plaats in Indonesië
Bangun Rejo (Pagar Alam Utara), een plaats in Indonesië
Bangun Rejo (Tanjung Morawa), een plaats in Indonesië
Bangun Rejo (Semaka), een plaats in Indonesië
Bangun Rejo (Na Ix-X), een plaats in Indonesië
Bangun Rejo (Ketapang), een plaats in Indonesië